Sânmartin peut désigner différents lieux de  Roumanie :

Communes

 Sânmartin, une commune du județ de Bihor
 Sânmartin, dans le județ de Cluj
 Sânmartin, une commune du județ de Harghita

Villages

 Sânmartin, un village de la commune de Macea, dans le județ d'Arad

Voir aussi 
 
 
 Sankt Martin (homonymie)